Slovo poutník může mít několik významů:

 účastník poutě
 poutník (cestovatel) – někdo, kdo je na dlouhé cestě, člověk, jenž někam putuje
 Poutník – socha (zaniklá) v Karlových Varech
 Poutník (pivo) – značka piva
 Poutník (nakladatelství)
 Poutník (film) – film Charlieho Chaplina z roku 1925

Související články
 Poutníci
 Pouť

Externí odkazy